El nombre Santiago Bernabéu puede referirse a:

 Santiago Bernabéu; futbolista, entrenador y presidente del Real Madrid.
 Estadio Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid.
 Trofeo Santiago Bernabéu, torneo amistoso organizado por el Real Madrid.
 Estación de Santiago Bernabéu;  estación de la línea 10 del Metro de Madrid situada bajo la Plaza de Lima, entre los distritos de Tetuán y Chamartín orientada según el eje del Paseo de la Castellana.